Университет ŠKODA AUTO () — высшее учебное заведение в городе Млада-Болеслав, Чехия. Было основано компанией «Škoda Auto» в 2000 году для подготовки высококвалифицированных кадров в области экономики и менеджмента производства автотранспорта. Это единственное высшее учебнoе заведение в Чешской Республике, основанное крупной международной компанией. 

Выпускники проходят стажировку и трудоустраиваются на предприятиях немецкого концерна Volkswagen Group, в который наряду с «ŠKODA AUTO» входят: «Audi», «Porsche, «MAN» (Германия), «Seat» (Испания), «Bentley Motors» (Великобритания), «Bugatti» (Франция), «Lamborghini» (Италия) и Scania (Швеция).

У университета есть также филиал в Праге.

Расположение 
Кампус университета «ŠKODA AUTO» расположен в исторической части города Млада-Болеслав, в 50 км северо-восточнее Праги. С 2007 года вуз вошёл в состав образовательного центра На Кармели (), открытого 20 сентября 2007 года. Образовательный центр образован несколькими историческими и современными зданиями. К исторической части относится костёл Св. Бонавентуры и бывший монастырь пиаристов, где в настоящее время размещена университетская библиотека и ряд учебных аудиторий. В современных постройках размещён непосредственно университет «ŠKODA AUTO».

В настоящее время 
С 2005 года университет участвует в европейской программе Erasmus, выпускники вуза обязаны владеть на уровне C1 (CEFR) по меньшей мере одним из иностранных языков стран с развивающимся автомобильным рынком: английским, немецким, русским или китайским. В 2012 году университет «ŠKODA AUTO» занял 1 место в рейтинге частных университетов Чехии.

По данным на 1 августа 2019 года в университете учились:
 900 студентов очной формы обучения
 234 студентов заочной формы обучения

Поступление и сроки подачи документов 

Зачисление на программы бакалавриата происходит один раз в год. Заявления на зимний семестр принимаются с декабря текущего года, а обучение начинается в сентябре следующего года. Зачисление на программы магистратуры возможно два раза в год — в феврале и в сентябре.

Награды 

Университет «ŠKODA AUTO» получил 22 марта 2009 года медаль Министерства образования, молодёжи и спорта Чехии () за весомый вклад в систему высшего образования региона Млада-Болеслав.

Учебные программы 

Программы доступны на двух языках: английском и чешском.

Программы бакалавриата (3,5 года):
 Менеджмент торговли
 Логистика и управление качеством
 Финансовый менеджмент
 Управление персоналом
 Менеджмент производства
 Экономика предприятия и менеджмент IT

Программы магистратуры (2 года):
 Международный маркетинг
 Управление международными цепями поставщиков 
 Финансы в международном предпринимательстве
 Международное предпринимательство и право 
 Менеджмент производства 
 Экономика предприятия и менеджмент IT 

MBA программа (1,5-2 года):
 Международный менеджмент в автомобильной промышленности

См. также 
 Институт языковой и профессиональной подготовки Карлова университета

Ссылки 
 Официальный сайт , , 
 Официальный Instagram
 Условия поступления в университет ŠKODA AUTO 
 Академическая информационная система университета ŠKODA AUTO , 

Škoda
Университеты Чехии
Млада-Болеслав
Прага